Unter einem Leuchtfisch versteht man
einen Vertreter der Familie der Leuchtfische
allgemein einen mit Leuchtorganen ausgestatteten Fisch aus der Kategorie Tiefseefische
einen gentechnisch veränderten Zebrabärbling (Markenname GloFish)